Brasil Pandeiro pode se referir a:
 Brasil Pandeiro - Música de Assis Valente
Brasil Pandeiro (programa de TV) - Programa da TV Globo

Desambiguações de artes